9D steht für:
 GCR-Klasse 9D (auch LNER-Klasse J10), Klasse von 0-6-0-Dampflokomotiven der Great Central Railway
 Toumaï Air Tchad (IATA-Code), nationale Fluggesellschaft des Tschad

Siehe auch:
 IXD
 D9

9D